Female peut faire référence à :
 The Female, film américain muet de Sam Wood, sorti en 1924;
 Female, film américain de Michael Curtiz, sorti en 1933;
 Female, personnage de fiction apparaissant dans Hellraiser